Мор'є́р-лез-Авіньйо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя, 8 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3250 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7903,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Пердігьє Агріколь (1805—1875) — французький письменник і політичний діяч.

Галерея зображень

Посилання 

 Мор'єр-лез-Авіньйон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мор'єр-лез-Авіньйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз